Feliz bezeichnet:

 Feliz (Rio Grande do Sul), Município im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Feliz (Sapucaia do Sul), Stadtviertel von Sapucaia do Sul in Brasilien

Feliz oder Féliz ist der Familienname folgender Personen:

 Lidio Féliz (* 1997), dominikanischer Leichtathlet
 Neftali Feliz (* 1988), dominikanischer Baseballspieler
 Pedro Feliz (* 1975), dominikanischer Baseballspieler
 Raymundo Feliz (* 1989), dominikanischer Fußballschiedsrichter
 Rhenzy Feliz (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch
Véliz